Henry Moore (zm. 1676) – anglo-irlandzki żołnierz, polityk i arystokrata, 1. hrabia Drogheda
 Henry Hamilton-Moore (zm. 1714) – irlandzki arystokrata i polityk, 3. hrabia Drogheda
 Henry Moore (1700-1727) – irlandzki arystokrata i polityk, 4. hrabia Drogheda
 Henry Moore (1713-1769) – brytyjski administrator kolonialny, gubernator Jamajki oraz kolonii Nowy Jork
 Henry Moore (1751–1844) – angielski minister i autor biografii i autobiografii
 Henry Eaton Moore (1803-1841) – amerykański kompozytor
 Henry Dunning Moore (1817-1887) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii 
 Henry Moore (zm. 1825-1892) – irlandzki arystokrata, 3. markiz Drogheda
 Henry Moore (1831-1895) – angielski malarz pejzażysta
 Henry Moore (1848-1918) – brytyjski policjant badający sprawę Kuby Rozpruwacza i Morderstw na Whitechapel
 Henry Ludwell Moore (1869-1958) – amerykański ekonomista
 Henry W. Moore (1876-1917) – amerykański baseballista
 Henry Charles Ponsonby Moore (1884–1957) – angielski arystokrata, 10. hrabia Drogheda
 Henry Ruthven Moore (1886-1978) – brytyjski admirał, dowódca Home Fleet w latach 1944-1945
 Henry Monck-Mason Moore (1887-1964) – brytyjski polityk, gubernator Cejlonu, Sierra Leone i Kenii
 Henry Spencer Moore (1898-1986) – angielski rzeźbiarz
 Henry Wylie Moore (ur. 1923) – brytyjski biskup anglikański
 Henry Moore (ur. 1934) – amerykański futbolista
 Henry Dermot Ponsonby Moore, Derry Moore (ur. 1937) – angielski arystokrata i fotograf, 12. hrabia Drogheda

Zobacz też